Last time around (Buffalo Springfield) (1968), muziekalbum van Buffalo Springfield
 Last time around (Nick Jonas & the Administration) (2010), lied van Nick Jonas & the Administration